Улья́новская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Ульяновская улица в Минске

Россия 
Ульяновская улица (Базарный Сызган); 
Ульяновская улица (Большая Кандала);
Ульяновская улица в Екатеринбурге 
Ульяновская улица (Еделево);
Ульяновская улица в Казани (слобода Восстания);
Ульяновская улица (Канадей);
Ульяновская улица в Кемерово 
Ульяновская улица (Кузоватово);
Ульяновская улица в Новосибирске 
Ульяновская улица (Новоспасское);
Ульяновская улица (Новоульяновск); 
Ульяновская улица (Октябрьский);
 Ульяновская улица в Пензе
 Ульяновская улица в Ростове-на-Дону
 Ульяновская улица в Петергофе (Санкт-Петербург)
 Ульяновская улица в Самаре
 Ульяновская улица в Саратове 
Ульяновская улица (Старая Майна)
Ульяновская улица (Студенец)
Ульяновская улица (Сызрань);
 Ульяновская улица в Ульяновске
 Ульяновская улица в Хабаровске
 Ульяновская улица — название в 1919—1992 годах Николоямской улицы в Москве
Ульяновская улица в Чириково (Базарносызганский район)
Ульяновская улица в п. Меловой (Ульяновская область)
Ульяновская улица в с. Солдатская Ташла

См. также 
 Ульяновский проспект